Dubinski, Dubinsky ou Dubinskiy sont des patronymes pouvant définir:

Patronyme
  (1924–2002), professeur universitaire polonais
 Angelika Dubinski (née en 1995), patineuse artistique allemande
  (1891–1940)
 Brandon Dubinsky (né en 1986), joueur de hockey américain
 Eduard Dubinski (1935–1969), joueur de football et entraîneur de football soviétique
  (né en 1963), animateur de télévision et journaliste allemand
  (1896–1940), officier
  (né en 1945)
Steve Dubinsky (né en 1970), joueur canadien de hockey sur glace

Homonymie de patronyme